Mantau ist der deutsche Name von Mantov bei Chotěšov

Mantau ist Familienname folgender Personen:
 Hans Heinz Sadila-Mantau (1896–1986), österreichischer Journalist, Schriftsteller und nationalsozialistischer Kulturfunktionär 
 Udo Mantau (* 1950), deutscher Volkswirt